Pesch ist der Name folgender Orte:

 Pesch (Korschenbroich), Stadtteil von Korschenbroich in Nordrhein-Westfalen
 Pesch (Köln), Stadtteil von Köln in Nordrhein-Westfalen
 ein Stadtteil von Herzogenrath in Nordrhein-Westfalen
 Pesch (Mönchengladbach), ein Ortsteil von Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen
 Pesch (Erkelenz), ehemaliges Dorf bei Immerath in Nordrhein-Westfalen
 Pesch (Nettersheim), Ortsteil von Nettersheim in Nordrhein-Westfalen
 Schloss Pesch, Schloss in Meerbusch

Pesch ist der Familienname folgender Personen:
 Carl August Pesch (1735–1791), deutscher Violinist und Komponist
 Doro Pesch (* 1964), deutsche Rocksängerin
 Edmund Pesch (1903–1992), deutscher Journalist
 Erhard Pesch (* 1941), Radrennfahrer aus der DDR
 Franz Pesch (* 1947), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Franz Pesch (Rennfahrer), deutscher Autorennfahrer
 Gertrud Pesch (* 1958), deutsche Zisterzienserin 

 Heinrich Pesch (1854–1926), deutscher Sozialphilosoph und Nationalökonom
 Helmut W. Pesch (* 1952), deutscher Schriftsteller, Lektor, Illustrator und Übersetzer
 Hilde Pesch (1899–1984), deutsche Pflegerin und Kommunalpolitikerin
 Karl Pesch (1889–1941), deutscher Mediziner, Hochschullehrer sowie Rasse- und Sozialhygieniker
 Louis Pesch (1904–1959), Luxemburger Radrennfahrer
 Otto Pesch (1917–2007), deutscher Journalist
 Otto Hermann Pesch (1931–2014), deutscher katholischer ökumenischer Theologe
 Paul Pesch (1924–2010), niederländischer Politiker
 Robin Pesch (* 1991), deutscher Triathlet und Triathlon Coach
 Rudolf Pesch (1936–2011), deutscher Historiker und Theologe
 Sharon Pesch (* 1997), luxemburgische Tennisspielerin
 Tilman Pesch (1836–1899), deutscher Theologe und Philosoph
 Volker Pesch (* 1966), deutscher Schriftsteller und Publizist
 Werner Pesch (* 1938), deutscher Physiker
 Wilhelm Pesch (1923–2013), deutscher katholischer Theologe
 Willi Pesch (1907–1940), deutscher Fußballspieler
 Winfried Pesch (1928–2006), deutscher Kirchenmusiker

Siehe auch:
 Haus Pesch (Begriffsklärung)
 Peschbach